Gordon Lonsdale ist der Name folgender Personen:

 Gordon Lonsdale, Spionagename von Konon Trofimowitsch Molody (1922–1970), sowjetischer Spion in Großbritannien
 Gordon Lonsdale (Kameramann), US-amerikanischer Kameramann